Майкл Кінг:

 Мартін Лютер Кінг, молодший — американський проповідник і лідер руху за громадянські права 1960-х років, речник тактики ненасильства в боротьбі проти расизму;
 Майкл Кінг (пілатес) — знаменитий британський майстер-тренер, у минулому професійний балетний танцівник. Творець Інституту Пілатес в Лондоні